

Hydronyme 
 Asco est une rivière française de l'île de Corse, département de la Haute-Corse (2B). Il constitue l'affluent principal du Golo dont il représente près de 40 % du débit.

Toponyme 
 Asco est une commune française, située dans le département de la Haute-Corse et la région Corse.

 Ascó est une commune espagnole de la province de Tarragone, en Catalogne.

Autre 
 L'Asco est un fromage corse.
 L'ASCO est l'acronyme de l'American Society of Clinical Oncology.
L'ASCO est l'acronyme de Association syndicale constituée d'office.

Notes et références